S.S.Renner se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Susanne Renner
 Susanne Sabine Renner